Джирджис ал-Макин ибн ал-Амид, известный также как Георгий аль-Макин (варианты: аль-Мекин, Эльмакин, Эльмацин, лат. Georgius Elmacinus; 1205, Каир — 1273, Дамаск) — монофиситский христианско-арабский . 

Предки аль-Макина были сирийцами-христианами из Тикрита. Его отец Абу-ль-Ясир при султане Аль-Адиле I сделался чиновником военного министерства, сменив на этом посту своего дядю по матери аль-Макина Самаана, решившего принять постриг в обители Святого Иоанна Колова в Вади-Натруне. Абу-ль-Ясир пользовался милостью сирийского наместника Ала ад-Дина Тайбарса. В военное ведомство поступил на службу и молодой аль-Макин. 

Когда Ала-ад-Дина Тайбарса постигла опала, все чиновники военного ведомства в Сирии, в том числе Абу-ль-Ясир и аль-Макин, были вызваны в Египет и посажены в тюрьму, где отец аль-Макина и умер в заточении (1238), но сам он вскоре был освобождён и получил важное место при сирийском войске. 

Интрига завистника, который добивался того же места, навлекла на аль-Макина новое подозрение, и он снова попал на некоторое время в тюрьму. После освобождения он переехал в Дамаск, где прожил до самой смерти. 

Его всеобщая история, озаглавленная «Благословенное собрание» (аль-Маджму-аль-Мобaрак), состоит из двух частей: первая — от сотворения мира до Мухаммеда (11-го года Ираклия I), вторая — от Мухаммеда, история халифата до 1260 года; впоследствии один египетский христианин прибавил к ней историю мамлюков до 1348 года, равно как историю коптских патриархов в Египте, мусульман в Йемене и Индии и татар. 

Извлечения из первой части можно найти у Иоганна Генриха Хоттингера в «Smegma Orientale». Вторую часть, под заглавием «Historia Saracenica», издал на арабском и латинском языках Томас Эрпениус (Лейден, 1625); английский перевод её —  (Лондон, 1626), французский — Пьер Ватье (Париж, 1657).

Примечания

Литература 
Источники:

Ал-Макин ибн ал-Амид. Благословенное собрание: [Ч. 1:] Девяносто второй от Адама, Александр, сын Филиппа Грека, Македонский: (Фрагм.) / Пер. с араб.: Н. Н. Селезнёв // История философии. — 2013. — № 18. — С. 263—267.
Ал-Макин ибн ал-Амид. [Благословенное собрание: Ч. 1:] Сто тридцать восьмой от Адама, мир ему! — Клавдий кесарь // Точки / Puncta. — 2011. — № 1/2 (10). — С. 51—52.
Ал-Макин ибн ал-Амид. [Благословенное собрание: Ч. 1:] Сто тридцать девятый от Адама — Аврелиан кесарь // Точки / Puncta. — 2011. — № 1/2 (10). — С. 52—53.
Ал-Макин ибн ал-Амид. [Благословенное собрание: Ч. 1:] Сто пятьдесят восьмой от Адама — царь Зинон, сын Леона Младшего // Aetemitas: Сб. ст. по греко-рим. и христ. Египту. — М., 2012. — С. 134—143.
Ал-Макин ибн ал-Амид. Благословенное собрание: [Ч. 1:] Сто пятьдесят девятый от Адама: [Анастасий] / [Предисл., пер., примеч. Н. Н. Селезнёва] // Религиоведение. — 2013. — № 1. — С. 54—55, 57—59 (примеч.).
Ал-Мекин. [Благословенное собрание: Ч. 2: Отрывки] // Медников Н. А. Палестина от завоевания её арабами до крестовых походов, по арабским источникам: Приложения. — [Ч.] I: Историки. — СПб.: Имп. Правосл. Палестин. о-во, 1897. — С. 538—568.
Ал-Макин. Благословенное собрание: [Ч. 2: События 651—1099 гг.: Отрывки] // Арабские источники XII - XIII веков по этнографии и истории Африки южнее Сахары. — Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1985. — С. 212—216.
Ал-Макин ибн ал-Амид. [Благословенное собрание: Ч. 2:] Historia Saracenica: [Автобиогр. заметка] // Aetemitas: Сб. ст. по греко-рим. и христ. Египту. — М., 2012. — С. 123—126.
Ал-Макризи. [Китаб ал-мукаффа ал-кабир (Большая рифмованная книга): Биогр. заметка об ал-Макине] // Aetemitas: Сб. ст. по греко-рим. и христ. Египту. — М., 2012. — С. 127—129.
Ас-Сукаи. [Продолжение «Некрологов знатных лиц» Ибн Халликана: Биогр. заметка об ал-Макине] // Aetemitas: Сб. ст. по греко-рим. и христ. Египту. — М., 2012. — С. 126—127.

Исследования:

Кораев Т. К. Аш-Шайх аль-Макин (М.-старший) Джирджис (Абдаллах) ибн аль-Амид Аби-ль-Ясир // Православная энциклопедия. — Т. XLII: Львов. собор — Максим, блж., Московский. — М.: Правосл. энцикл., 2016. — С. 670—572.

Селезнев H. H. Ал-Макин ибн ал-‘Амид о Моисее Критском // Иудаика и арамеистика: Сб. науч. ст. на основе материалов 3-й ежегод. конф. по иудаике и востоковедению. — СПб., 2014. — С. 151—161. — (Тр. по иудаике: «Филология и культурология»; Вып. 3).
Селезнёв H. H. Изречения философов над гробом Александра Великого по «Истории» ал-Макина ибн ал-‘Амида // История философии. — 2013. — № 18. — С. 248—262.
Селезнёв Н. Н. «Коптский историк» — потомок выходца из Тикрита: Ал-Макин ибн ал-‘Амид и его «История» // Точки / Puncta. — 2011. — № 1/2 (10). — С. 45—50.
Селезнев H. H. Хроника или исторический роман?: Царствование Зинона и события на Востоке по «Благословенному собранию» ал-Макина ибн ал-‘Амида: [Предисловие] // Aetemitas: Сб. ст. по греко-рим. и христ. Египту. — М., 2012. — С. 120—123, 129—133, 144—148.
Селезнёв Н. Н. Царствование императора Анастасия по «Благословенному собранию» ал-Макина Ибн ал-‘Амида: [Предисловие] // Религиоведение. — 2013. — № 1. — С. 50—53, 55—57.
1911 Encyclop?dia Britannica/Elmacin, George 
Brockelmann С. Geschichte der arabischen Litteratur. — Weimar, 1898. — Bd. 1.
Seleznyov N. N. Al-Makīn ibn al-ʿAmīd on Moses of Crete // Scrinium: Journal of Patrology and Critical Hagiography. — 2019. — Vol.15, issue 1. — P. 321—327.
Вюстенфельд Ф. Die Greschichtschreiber der Araber und ihre Werke. — Гёттинген, 1882. — № 351. — S. 134—135.